

Film
 Borotvaélen (The Razor's Edge), 1984-ben bemutatott amerikai filmdráma Bill Murray rendezésében
 Borotvaélen vagy Halálforgás (The Cutting Edge), 1992-ben bemutatott amerikai romantikus sportdráma Paul Michael Glaser rendezésében
 Borotvaélen (On the Edge), 2001-ben bemutatott amerikai sci-fi Anne Heche rendezésében
 Borotvaélen – A Van Cliburn Zongoraverseny, 2001-ben bemutatott francia zenés film  
 Borotvaélen (Tripping the Wire: A Stephen Tree Mystery), 2005-ben bemutatott kanadai televíziós bűnügyi film
 Borotvaélen: Tűz és jég (The Cutting Edge: Fire and Ice), 2010-ben bemutatott amerikai televíziós romantikus sportdráma
 Borotvaélen (Man on a Ledge), 2012-ben bemutatott amerikai akcióthriller Asger Leth rendezésében

Irodalom
 Borotvaélen, Egely György könyve